Dans la mythologie grecque, Teucros ou Teucer peut désigner :
 Teucros, premier roi mythique de Troade ;
 Teucros fils de Télamon, combattant achéen lors de la guerre de Troie.
'''Statue de Teucros, statue à Pontevedra, Espagne.